Tętnica krezkowa górna
 Tętnica krezkowa dolna